Japalura splendida är en ödleart som beskrevs av  Barbour och DUNN 1919. Japalura splendida ingår i släktet Japalura och familjen agamer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Agamer
splendida